Ферроль (,  )  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.

Муниципалитеты 
 Арес (Ла-Корунья)
 Фене
 Ферроль
 Мугардос
 Нарон
 Неда (Ла-Корунья)
 Вальдовиньо
 Сомосас
 Моэче
 Сан-Сатурнино
 Седейра

Районы Ла-Коруньи